Loschky ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Loschky (* 1953), deutsche Autorin
 Nadja Loschky (* 1983), deutsche Musiktheaterregisseurin